Pomatoceros strigiceps är en ringmaskart som beskrevs av Morch 1863. Pomatoceros strigiceps ingår i släktet Pomatoceros och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
strigiceps